

Toponyme
 Morlaàs, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Serres-Morlaàs, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Patronyme 

 Joseph Morlaas, médecin français

Homonymie de toponyme